Пре́мия А́ртура Кла́рка — британская литературная награда за лучший научно-фантастический роман, впервые опубликованный в Великобритании за последний год. Премия была основана на грант, полученный от Артура Кларка, и впервые присуждена в 1987 году. Победитель выбирается коллегией жюри из Британской ассоциации научной фантастики, Фонда научной фантастики и третьей организации, в данное время Sci-Fi-London. Считается «самой престижной научно-фантастической премией в Великобритании».

На премию могут быть номинированы романы написанные на английском языке или переведённые на английский язык и впервые опубликованные в Великобритании в предыдущем календарном году. Во внимание не принимается ни национальность автора, ни история публикаций работы за пределами Великобритании. Номинировать произведения могут издательства, выпустившие книгу. Самиздатовские книги в настоящее время не принимаются к рассмотрению. Жюри формирует шорт-лист из шести самых лучших произведений из которых они потом выбирают победителя. Победитель получает денежную премию в сумме, равной номеру текущего года (2012 фунтов стерлингов за 2012 год). До 2001 года победитель получал 1000 фунтов стерлингов.

За 31 лет вручения премии награду получило 26 автора. Чаще других победителем становился Чайна Мьевиль — 3 раза, Пэт Кэдиган и Джефф Райман получали награду по два раза. Стивен Бакстер и Гвинет Джонс получили больше других номинаций — по семь. Последним на  победителем является Колсон Уайтхед за роман «The Underground Railroad».

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премии Артура Кларка
 
 Обзоры победителей 
 Список всех книг-победителей с цитатами и кратким содержанием 

Кларк
Артур Кларк
Кларк
Списки лауреатов премий
Премии Великобритании в области фантастики